279. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  279. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  279. Schützendivision (Sowjetunion)

Verbände Luftstreitkräfte 
  279. Jagdfliegerdivision

Liste militärischer Divisionen nach Nummern